Hardenberg peut se rapporter à un nom de famille et à un lieu:

Nom de famille 
Friedrich Leopold von Hardenberg dit Novalis (1772-1801), écrivain allemand ;
Karl August von Hardenberg (1750-1822), chancelier de Prusse

Voir aussi:
, famille de la noblesse de Basse-Saxe ayant des ramifications en Allemagne et au Danemark
 Henry Janeway Hardenbergh (1847-1918), architecte américain.

Toponymie 
Hardenberg, commune des Pays-Bas située en province d'Overijssel.
Nörten-Hardenberg, commune d'Allemagne située dans le Land de Basse-Saxe.